Croxton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Croxton, Cambridgeshire, ort i England, 
 Croxton, Norfolk, ort i England, 
 Croxton, Lincolnshire, civil parish i England,